Il termine Real Time, Realtime o real-time, che in lingua inglese significa letteralmente tempo reale, può riferirsi a:

Sistema real-time – termine informatico
Real time PCR – tecnica di biologia molecolare

Cinema
Real Time – film del 2008 diretto da Randall Cole

Televisione
Real Time – rete televisiva italiana

Musica
Real Time – album dei Van der Graaf Generator del 2007
Realtime – album dei Shapeshifter del 2001
Realtime – album dei C：Real del 1997
Real Time – album di Spacetime Continuum del 1997
Real Time, album live di Art Farmer e Benny Golson del 1988